Volcacius ist der Name folgender Personen:

 Lucius Volcacius Tullus (* vor 108 v. Chr.; † nach 49 v. Chr.), römischer Politiker 
 Volcacius Sedigitus („der Sechsfingrige“), römischer Autor; lebte um 100 v. Chr. oder später